Nissa bezeichnet:

 den früheren Namen der sizilianischen Stadt Caltanissetta
 Nizza, eine Stadt in Südfrankreich, in okzitanischer Sprache
 Nizza Monferrato, eine Stadt in Norditalien, in piemontesischer Sprache
 einen früheren Namen der serbischen Stadt Niš

Siehe auch
 Nyssa